Эльзава () — река в Германии, протекает по Нижней Франконии (земля Бавария).

Образуется Эльзава на территории Меспельбрунна. В верховье река носит название Кальтенбах (Kaltenbach). Площадь бассейна реки составляет 157,75 км². Длина реки — 27,32 км. Высота истока 355 м. Высота устья 116 м.

Достопримечательности

Примечания 

Притоки Майна (приток Рейна)
Реки Баварии
Район Мильтенберг
Район Ашаффенбург